Het Hy-Vee IndyCar Race Weekend 2022 was een tweetal IndyCar-motorraces die op 23 juli 2022 en 24 juli 2022 op de Iowa Speedway in Newton, Iowa werden gehouden. Het waren de 11e en 12e rondes van de IndyCar Series 2022. Het raceweekend werd sinds 2007 gehouden met een korte onderbreking in 2021 na een verandering van focus door de eigenaar van het circuit.

De eerste race (officieel de Hy-VeeDeals.com 250 presented by DoorDash) werd verreden op 23 juli 2022. De race bestond uit 250 ronden en werd gewonnen door Josef Newgarden.

De tweede race (officieel de Hy-Vee Salute to Farmers 300 presented by Google) werd verreden op 24 juli 2022. De race bestond uit 300 ronden en werd gewonnen door Patricio O'Ward.

Elke race ging gepaard met concerten voor en na de race met Tim McGraw en Florida Georgia Line op zaterdag en Gwen Stefani en Blake Shelton die op zondag optraden.

Race 1 - Hy-VeeDeals.com 250 presented by DoorDash

Inschrijvingen 

 W = eerdere winnaar
 R = rookie

Classificatie

Training

Kwalificatie 
De kwalificatie voor race 1 begon om 10:30 CT op 23 juli 2022. Elke deelnemer reed twee opeenvolgende ronden, waarbij de tijd van de eerste ronde meetelt voor de kwalificatie van race 1.

Race 
De race begon om 16:06 ET op 23 juli 2022.

Tussenstanden kampioenschap

Race 2 - Hy-Vee Salute to Farmers 300 presented by Google

Inschrijvingen 

 W = eerdere winnaar
 R = rookie

Classificatie

Kwalificatie 
De kwalificatie voor race 2 begon om 10:30 CT op 23 juli 2022. Elke deelnemer reed twee opeenvolgende ronden, waarbij de tijd van de tweede ronde meetelt voor de kwalificatie voor race 2.

*1 - Colton Herta kreeg een gridstraf van negen plaatsen wegens een niet-goedgekeurde motorwissel.

Race 
De race begon om 15:30 ET op 24 juli 2022.

Tussenstanden kampioenschap

Externe links 

 Officiële website

IndyCar Series 2022